Жидо́вске (, ) — село в Польше, находящееся на территории гмины Кремпна Ясленского повята Подкарпатского воеводства.

География 
Село находится в 7 км от административного центра гмины села Кремпна, 32 км от города Ясло и 74 км от Жешува. Село находится на территории Магурского национального парка.

История 
До акции «Висла» (1947 г.) в селе проживали лемки.

В 1975—1998 года село входило в Кросненское воеводство.

Туризм 
Через село проходит пеший туристический маршрут «Гора Камень (714 метров) — Кремпна — Гора Высоке (657 метров) — Жидовске — Оженна».

Достопримечательности 
 Старое лемковское кладбище;
 Научные станции Краковского строительного института и Магурского национального парка.

Примечания

Источник

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny 
 Cmentarz łemkowski w Żydowskim 

Населённые пункты Ясленского повета